Чемпионат Литвы по международным шашкам среди женщин 2012 — прошёл 9-12 февраля по круговой системе. В турнире участвовали 8 спортсменок, в том числе 2 международных гроссмейстера (GMIF).

Результаты

GMIF —международный гроссмейстер

Ссылки 
 Lietuvos moterų čempionatas (100) /Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Литвы 

женщин
2012 год в шашках